Лаво́р (, ) — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн. Входил в состав округа Кастр.

Код INSEE кантона — 8117. Всего в состав кантона Лавор входили 19 коммун, из них главной коммуной являлась Лавор.

Кантон был упразднён в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 26 465 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Лавор на сайте INSEE
 Население коммун департамента Тарн на сайте INSEE
 Расположение кантона Лавор на карте Франции

Упразднённые кантоны департамента Тарн